Neill se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 David Neill
 Wilfred T. Neill